Bolling ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander R. Bolling (1895–1964), US-amerikanischer Generalleutnant 
 Bill Bolling (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Björn Bolling (* 1936), schwedischer Fußballtrainer
 Claude Bolling (1930–2020), französischer Jazzmusiker (Piano), Komponist und Musikproduzent
 Eric Bolling (* 1963), US-amerikanischer Fernsehmoderator und -kommentator
 Jo Bolling (* 1941), deutscher Schauspieler
 Julian Bolling (* 1966), sri-lankischer Schwimmer
 Richard Walker Bolling (1916–1991), US-amerikanischer Politiker
 Tiffany Bolling (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin

Bolling steht für:

 Bolling (Alabama), Gemeindefreies Gebiet im Butler County, Alabama
 Bolling (North Carolina), Ort im Halifax County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:

 Bolling Hall, in Goochland, Virginia, ID-Nr. 72001397
 Bolling Island, in Goochland, Virginia, ID-Nr. 89001926

Siehe auch:

 Bölling
 Boling
 Polling
 Bollig
 Bollingen